Al-Muwàffaq, valí de Mallorca entre ~946 i 969
 Talha al-Muwàffaq, regent abbàssida 
 Abū-l-Gays ibn Yūsuf al-Muwaffaq, emir de Dénia